Seznam brigad z zaporedno številko 57.

Seznam 
 Artilerijske
 57. poljska artilerijska brigada (ZDA)

 Logistične
 57. brigada za oskrbo s strelivom (ZDA)

Glej tudi